Jornal de Espinho era um jornal quinzenário publicado em Espinho, Portugal.

O Jornal de Espinho era um jornal regional criado em 7 de Setembro de 1999 com distribuição no concelho de Espinho, Santa Maria da Feira e Vila Nova de Gaia. Tinha dois suplementos: Jornal de Nogueira e Jornal de Oleiros, ambos no concelho de Santa Maria da Feira

O seu director era José António Moreira.

Espinho (Portugal)
Média do Grande Porto
Jornais em língua portuguesa
Publicações fundadas em 1999
Fundações em Portugal em 1999
Jornais extintos de Portugal